alibi – pojęcie prawne
 Alibi – powieść Sandry Brown
 Alibi – powieść Tami Hoag
 Alibi – powieść Josepha Kanona
 Alibi – powieść Adama Nasielskiego
 Alibi –  amerykański film z 1929
 Alibi –  brytyjski film z 1942
 Alibi –  zachodnioniemiecki film z 1955
 Alibi (Lured Innocence) –  amerykański film z 2000
 Alibi (The Alibi) –  amerykański film z 2006
 Alibi – brytyjski kanał telewizyjny